Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2018 – dwudzieste trzecie mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce, który odbędzie się w dniach 2–18 grudnia 2018 roku w Kongo. Mistrzostwa będą jednocześnie eliminacjami do MŚ 2019 oraz Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020.

Kongo zostało wybrane gospodarzem turnieju podczas kongresu CAHB w styczniu 2016 roku. Losowanie grup odbyło się 10 sierpnia 2018 roku i w jego wyniku wyłoniono dwie pięciozespołowe grupy, zaś harmonogram rozgrywek opublikowano w połowie listopada tegoż roku. Dziesięć uczestniczących drużyn rywalizowało w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na dwie pięciozespołowe grupy, po czym czołowa czwórka z każdej z grup awansowała do ćwierćfinałów, pozostałe drużyny zmierzyły się zaś w walce o miejsce dziewiąte. Wszystkie spotkania rozegrano w Complexe Sportif de Kintélé, a stawką prócz medali tej imprezy było również jedno miejsce w turnieju olimpijskim w 2020 roku oraz – dla czołowej trójki – awans na Mistrzostwa Świata 2019.

Faworyzowane reprezentantki Angoli łatwo przeszły fazę grupową, ćwierćfinał i półfinał. W finale przegrywały natomiast z niespodzianką turnieju, Senegalem, nawet 1:9, ostatecznie jednak zdobyły trzynasty kontynentalny tytuł oraz kwalifikację na LIO 2020. Prócz finalistek awans na MŚ 2019 uzyskały zdobywczynie brązowego medalu, zawodniczki z Demokratycznej Republika Konga.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecz o miejsca 9–10

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zdobyły:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2018 w piłce ręcznej
2018 w Afryce
Brazzaville
Piłka ręczna w Republice Konga